Pickwick er flertydig og kan referere til:

Pickwick (temærke), et hollandsk temærke
Pickwick Klubben en roman af Charles Dickens eller dens hovedperson Mr Pickwick
Pickwick Klubben (film) en britisk film fra 1952
Pickwick Klubben (tv-serie) en BBC-tvserie fra 1985
Pickwick (Wiltshire), en forhenværende landsby i Wiltshire, som romanen har fået sit navn efter
Pickwick (musical)